La palabra rash puede referirse a:
 Rash (cantautor), un cantautor madrileño criado hasta la mayoría de edad en La Alameda De Osuna, barrio de Pereza, Alameda do soulna, Buenas Noches Rose, Morodo o Mr. Kilombo entre muchos. Lleva más de veinte años de carrera, cuatro discos en el mercado y varios premios. en sus discos y en los escenarios, hay pocos que no hayan colaborado con él, Los Delinqüentes, La Cabra Mecánica, Macaco, Bebe, Hanna, Conchita, Pitingo, Zenet, Marwan, Ismael Serrano, Tontxu, Carlos Jean, Amparanoia, y un lárgísimo etc. Habitual de Malasaña, la noche y lo erótico-festivo. monologuista en sus espectáculos sin querer serlo.
 Una alteración de la piel.
 El acrónimo de la organización anarquista y comunista Red & Anarchist Skin Heads.